Teixeira Mendes pode referir-se a
 Raimundo Teixeira Mendes, filósofo e político brasileiro.
 João André Teixeira Mendes, oficial da Guarda Nacional do Brasil e político brasileiro.
 Otávio Augusto Teixeira Mendes, engenheiro agrônomo e arquiteto paisagista brasileiro.

Desambiguação